Alain Gourdon (1928-2013), écrivain français.
 Alain Gourdon (1930-2014), peintre, illustrateur et sculpteur français.